Sankt Johannis oder St. Johannis steht für:

 Johannes der Täufer, christlicher Heiliger
 Johannes (Apostel), Apostel und christlicher Heiliger

Orte:
 St. Johannis (Bayreuth), Stadtteil von Bayreuth
 St. Johannis (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 S:t Johannes, schwedischer Name von Johannes (Viipuri), ehemals Finnland
 Sankt Johannis, deutscher Name von Järva-Jaani, Landgemeinde im Kreis Järva, Estland
 Sankt-Johannes-Hof , früherer Name für den Johannishof (Hannover)
 St.-Johannis-Breite, kleiner Passübergang im Markgräflerland

Kirchen und Klöster:

 St. Johannis (Ansbach)
 St. Johannis (Aufkirchen), Pfarrkirche in Gerolfingen-Aufkirchen
 St. Johannis (Esperstedt), Thüringen
 Johanniskirche (Flensburg)
 St. Johannis (Göttingen), gotische Sandsteinkirche in Göttingen
 Hamburg:
 St. Johannis (Altona), Kulturkirche in Hamburg-Altona
 St. Johannis (Curslack), Kirche im Hamburger Stadtteil Curslack
 St. Johannis (Hamburg-Eppendorf), Pfarrkirche in Hamburg-Eppendorf
 St. Johannis (Hamburg-Harburg), moderner Kirchenneubau in Hamburg-Harburg
 St. Johannis (Harvestehude), Hauptkirche der Kirchengemeinde St. Johannis in Hamburg-Harvestehude
 St. Johannis (Hamburg-Neuengamme), Kirche im Hamburger Stadtteil Neuengamme
 Johanneskirche (Hamburg-Rissen), Kirche in Hamburg-Rissen
 Sankt Johannis (Hamburg-Steilshoop), römisch-katholische Kirche im Hamburger Stadtteil Steilshoop
 Kloster St. Johannis (Hamburg), Kloster in Hamburg-Eppendorf
 Dominikanerkloster St. Johannis (Hamburg)
 St. Johannis (Holzhausen), Gemeinde Immenhausen, Landkreis Kassel, Hessen
 St. Johannis (Lüneburg), Kirche in Lüneburg
 St. Johannis (Mainz), Kirche in Mainz
 St. Johannis (Memel), Kirche in Memel
Siehe auch: Liste von Johanneskirchen

Vereine:
 St. Johannis Toten- und Schützengilde von 1192